Тайская система мер — одна из традиционных систем мер Юго-Восточной Азии, использовавшаяся с Сиаме/Таиланде до введения там метрической системы в 1923 году. Некоторые её единицы используются до сих пор, однако стандартизируются при этом к метрическим единицам, первые шаги к чему были сделаны в 1896 году Королевским департаментом геодезии, директор которого Р. У. Джиблин постулировал соответствие 1 сена 40 метрам западной системы. Единицы таранг ва («квадратный ва»), нган и рай остаются в активном использовании в геодезии, строительстве и сделках с недвижимостью. Термин бат в современности используется для национальной валюты тайский бат (исходно при введении десятичной денежной системы в 1902 году приравненный к 15,003 г серебра 900-й пробы), а также биржевой единицы веса для сделок с золотом. Биржевой бат соответствует 15,16 г золота чистоты 96,5 %.

Примечания

Ссылки 
  .

См. также 
 Английская система мер
 Русская система мер
 Чешская система мер
 Японская система мер

Культура Таиланда